Ruarts:
 Галерея Ruarts.
 Фонд Ruarts.